Scolophyllum är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Scolophyllum ingår i familjen Linderniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plisterordningen
Scolophyllum